Kinnunen är ett finskt efternamn, som den 31 december 2021 bars av 732 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Kinnunen 

 Aarne Kinnunen (1930–2022), finländsk litteraturvetare och estetiker
 Akseli Kinnunen (1888–1959), finländsk företagsledare
 Anne-Lie Kinnunen (1936–2010), svensk sångare och skådespelare
 Heikki Kinnunen (född 1946), finländsk skådespelare och sångare
 Jorma Kinnunen (1941–2019), finländsk spjutkastare
 Kimmo Kinnunen (född 1968), finländsk spjutkastare
 Laila Kinnunen (1939–2000), finländsk schlagersångerska 
 Leo Kinnunen (1943–2017), finländsk racerförare
 Martin Kinnunen (född 1983),  sverigefinsk politiker
 Martta Kinnunen (1908–1986), finländsk skådespelare och sångerska
 Mikko Kinnunen (född 1967), finländsk politiker
 Paavo Kinnunen (1950–2017), finländsk biokemist
 Saku Kinnunen (född 1995), svensk jurist, ämbetsman och diplomat
 Santeri Kinnunen (född 1969), finländsk skådespelare
 Sigvard Kinnunen (1920–1954), svensk tyngdlyftare
 Tommi Kinnunen (född 1973), finländsk författare

Källor

Finska efternamn
Efternamn i Finland